Black Sunday (engl.: „Schwarzer Sonntag“) bezeichnet:

 den englischen Titel des italienischen Films La maschera del demonio, deutscher Titel: Die Stunde, wenn Dracula kommt
 einen Roman von Thomas Harris, verfilmt von John Frankenheimer unter dem gleichen Namen (dt.: Schwarzer Sonntag)
 ein Album von Cypress Hill, siehe Black Sunday (Album)